Grand Boulevard puede referirse a:

 El Grand Boulevard de la ciudad de Detroit, Estados Unidos.
 El Grand Boulevard de la ciudad de Budapest, Hungría.